Robert Kwiatkowski (ur. 1961) – polski polityk i przedsiębiorca, prezes TVP
 Robert Kwiatkowski (ur. 1961) – polski urzędnik
 Robert Kwiatkowski (ur. 1976) – polski hokeista
 Robert Kwiatkowski (zm. 2020) – polski perkusista
 Robert Kwiatkowski – polski skrzypek, dr hab.